Petar Petrović peut désigner :

  (1486-1557, en serbe Petar Petrović), grand propriétaire calviniste d'origine serbe, adversaire des Habsbourg et du moine György dans le royaume de Hongrie orientale ;

 Petar I Petrović-Njegoš (1747–1830), prince-évêque du Monténégro ;

 Petar II Petrović-Njegoš (1813-1851), prince-évêque du Monténégro ;

 Petar Petrović (1951-), un homme politique serbe.